Смоки:

 Smokie, первоначально Smokey — английская рок-группа.
 Смоки и бандит (фильм)
 Смоки и бандит 2 (фильм)
 Смоки — река в Канаде.

См. также 
 Smoking
 Смоки Мо
 Смок и Малыш